Carlos Francisco Rossi Belgrano, (Buenos Aires 20 de mayo de 1891, 8 de febrero de 1973) fue un médico argentino. Durante la epidemia de poliomielitis que azotó a Buenos Aires entre 1946 y 1953 se le asignó la tarea de controlar los efectos ambientales de la misma. Fue presidente del Círculo Médico del Noroeste, presidente de los Ateneos Médicos de los hospitales Zubizarreta, Alvear y Durand, presidente de honor de la reunión de la Academia Germano-Ibero Americana, Jefe de las Salas 1 y 2 del Hospital Zubizarreta y subjefe del pabellón Astigueta. Desarrolló un cocobacilo patógeno de las langostas para la lucha biológica contra las plagas. Publicó más de cien trabajos científicos en medios de primer nivel de la medicina especializada. En 1937 el canciller y premio Nobel de la Paz, Saavedra Lamas; lo envió en misión especial a Europa para traer al país los progresos de la medicina moderna. Durante su estadía en Roma concurrió a un audiencia especial con el Papa Pio XI. Fue director de la revista "Actualidades Médicas". Escribió cuentos y poesías mientras fue miembro de la asociación de los "Médicos Poetas". Su intensa actividad es narrada por muchos medios de la época.

Su niñez 
Carlos Francisco Rossi Belgrano, nació en la ciudad  de Buenos Aires el 20 de mayo de 1891. Hijo de Julio Rossi Roa y de Lorenza Belgrano.

Creció junto a sus siete hermanos en la casona familiar de Moreno 1363, cursando sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Buenos Aires (en aquellos tiempos Colegio Nacional Central).

Tempranamente influyeron en su formación los importantes logros de su cuñado Juan Brèthes (casado con Leontina, su hermana mayor), que era el entomólogo titular del Museo Nacional.  

Era habitual que, en los fines de semana, lo acompañara en su busca de especímenes entomológicos por la periferia de la ciudad. También colaboraba con el científico en el estudio de las nuevas especies que llevaban a cabo en el laboratorio que Brèthes había montado en su casa de Villa Urquiza.

Formación universitaria 
Terminó sus estudios secundarios en 1908 y al año siguiente comenzó su formación universitaria en la Facultad de Medicina  de la Universidad de Buenos Aires. 

Simultáneamente se desempeñaba en diversos cargos administrativos y técnicos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de la Asistencia Pública. 

En 1908 se desempeñó como oficial segundo en la dirección de la Asistencia Pública y en 1910, para poder conciliar su horario de trabajo con las prácticas de la facultad, debió pedir el traslado al Registro de Pobres.  

En 1912 ingresó como ayudante al Instituto Entomológico y de Patología Vegetal colaborando con Juan Brèthes en la lucha biológica contra la plagas. En el mismo año fue nombrado practicante externo del Hospital Pirovano.

En 1914, ya como estudiante avanzado, realizaba actividades de practicante interno en el Hospital Alvear. 

Se graduó de médico en 1916 con una tesis titulada "Meningotifus".

Inicio de su actividad profesional 
En 1917 fue designado Jefe Interino de la Sala XIX del Hospital Alvear y en 1919 de la Sala XI. 

También se dedicó a la actividad docente ejerciendo como Jefe de Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (1922 a 1938) y Jefe de Trabajos Prácticos (1923 a 1939).

En 1932 comenzó a trabajar en el pabellón Astigueta del Hospital Durand, en cercana colaboración con el Dr. Spangenberg. 

En ese mismo año hicieron su primera publicación conjunta sobre un caso de fiebre ondulante autóctono detectado en la Capital. 

El Pabellón Astigueta contaba con dos salas, una para hombres y otra para mujeres, un laboratorio completo, anatomía patológica, sección de rayos X, fisioterapia aplicada a la clínica, ginecología, otorrinolaringología y un criadero especialmente construido. 

Llegó a contar con 92 médicos y con 38 practicantes externos. Además colaboraban médicos de otras especialidades.

Se publicaron numerosos trabajos en diversas revistas médicas y en cuatro tomos titulados “Trabajos” donde se vuelca experiencias científicas muy relevantes. Rossi Belgrano fue nombrado Secretario de las Reuniones Médicas del Pabellón Astigueta (cargo que cubrió ininterrumpidamente desde  1932 hasta 1944)

A partir de 1933 ejerció como jefe interino del pabellón durante las licencias del prof. Spangenberg, cargo que desempeñó por más de diez años. 

En 1935 realizó un importante aporte al demostrar que algunos medicamentos modifican el tiempo de coagulación. En aquellos tiempos era común usar durante los postoperatorios el aceite alcanforado, Rossi Belgrano  determinó que podía aumentar entre tres y diez minutos este tiempo y que, en cambio, el alcohol lo disminuía considerablemente.

La misión científica a Europa 
En 1937 se vivían en Europa las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto el canciller Saavedra Lamas encomendó a Carlos Rossi Belgrano realizar un informe sobre los avances de la medicina en Europa y las nuevas técnicas terapéuticas, especialmente en lo relativo al funcionamiento de los laboratorios clínicos y su organización respecto a los servicios a los cuales estaban destinados.

Con los resultados de su misión debía elevar un informe a la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales. 

La tarea era particularmente delicada porque se desarrollaba en los países que serían principales actores de la confrontación mundial que se avecinaba. En ese mismo momento se desarrollaba la guerra civil española, que era observada con gran tensión por el resto de Europa.

Arribo a París 
Su primer destino fue Francia, donde participó del Segundo Congreso Internacional de Gastroenterología, y tuvo ocasión de encontrarse con su colega el Dr. Carlos Bonorino Udaondo. Este le presentó a los más importantes investigadores de esta especialidad, entre ellos el presidente del Congreso, el Dr. Pierre Duval. Las sesiones continuaron en Vichy, extendiéndose entre el 14 y el 18 de septiembre.

En función de la misión asignada visitó importantes hospitales:

  Hospital Xavier Bichat a cargo del Prof. Maurice Chiray, con un laboratorio pequeño.

 Instituto del Cáncer, Paris Villejuif, destinado  a Escuela de Medicina. Laboratorio a cargo del Prof. Gustave Roussy. Moderno Instituto creado en 1926, como el primer centro especializado en cáncer de toda Europa. Se encontraba dentro del hospital Paul-Brousse

 Instituto Alfredo Fournier. Director  el Dr. Genil Perrin y donde dicta clases el Henri Claude. Enfermedades mentales y del encéfalo conocido como Centro de Profilaxis Mental del Sena.  

 Instituto de Profilaxis Antivenérea. Director Dr. Arturo Vernes, jefe de laboratorio Dr. Bricq. Utilizaba el método fotométrico de Vernes. 

 Hospital Henri Rousselle, Paris

 Hospital Broussais. Servicio del Prof. Émile Sergent, jefe de laboratorio Dr. Henry Durand En 1935, abrió sus puertas el nuevo hospital Broussais, sus actividades estaban orientadas principalmente a los departamentos de cirugía general y digestiva de François de Gaudart d’Allaines y de Cnica Médica del ya nombrado Émile Sergent.

 Hospital Nouveau Beaujon .Jefe de laboratorio Dr. Ravins.

Trabajos 
Entre sus numerosas obras pueden mencionarse:

 Meningotifus, Tesis de Doctorado, 1916
 Un nuevo Cocobacilo patógeno a la Langosta, Boletín del Laboratorio de Bacteriología de Tucumán
 La  Gripe en Villa Urquiza, La Semana Médica, 1921

 Cáncer del Cuerpo del Páncreas, El Hospital Alvear, Año II, N.º5, 1931.

 Fiebre Ondulante. Un Caso Autóctono en la Capital, La Prensa Médica, 1932. En colaboración con el Prof. Spangenberg.

 Ictericia Hemolítica Adquirida, El Día Médico, Año V, Nº12, 1932. En colaboración con el Prof. Spangenberg.
 Púrpuras. Tratamiento, Actualidades Médicas, 1932.

 Un Caso Poco Frecuente de Polineuritis de Pares Craneanos, La Prensa Médica Argentina, enero 1933. En colaboración con el Prof. Spangenberg.
 Cirrosis Atrófica Sifilítica de Hígado (forma febril) y Fibrosis Peritoneal Generalizada, La Prensa Médica Argentina”, enero 1933. En colaboración con el Prof. Spangenberg.
 Riñón Poliquístico. Patogenia. Diagnóstico. Tratamiento, “Actualidades Médicas”, enero 1933.
 Epitelioma Latente del Colon Transverso, El Día Médico, Año V, Nº42, 1933. En colaboración con el Prof. Spangenberg.
 Amigdalitis y Anginas, El Día Médico, Año V, Nº44, 1933.
 Herpes Zona Gigante, El Día Médico, Año VI, N.º4, 1933. En colaboración con el Prof. Spangenberg.
 Síndrome Pulmonar en las Adenopatías Mediastinales, La Prensa Médica, septiembre 1933. En colaboración con el Prof. Spangenberg.
 Febrículas de Alarma, La Semana Médica, diciembre 1933
 Polineurites Fosfocresólica, La Prensa Médica Argentina”, enero 1934. En colaboración con el Prof. Spangenberg.
 Cáncer del Cuerpo del Páncreas, El Día Médico, Año VI, Nº25, 1933. En colaboración con el Prof. Spangenberg.
 Enfermedad de Addison. Tratamiento, Actualidades Médicas, enero 1934.
 Gripe. Tratamiento, Actualidades Médicas, enero 1934.
 Ictericia Atofánica, El Día Médico, Año VII, 1934.
 Edema Agudo de Pulmón (Estudio Clínico), Actualidades Médicas, febrero 1935.
 Pericarditis Bríghticas, La Prensa Médica Argentina, junio 1935. En colaboración con el Prof. Spangenberg.
 Tratamiento de la Hipertensión Arterial con el Alcohol Octílico, La Semana Médica, N.º 41, 1935. En colaboración con el Dr. Emilio Zucal.
 El Tiempo de Coagulación Sanguínea, Trabajos del Pabellón Astigueta, Tomo II, 1935.
 Intoxicación Mortal con el Sulfato de Cobre, La Prensa Médica Argentina, agosto 1935. En colaboración con el Prof. Spangenberg.
 Reumatismo Poliarticular Agudo con Localizaciones Viscerales, La Prensa Médica Argentina, enero 1936. En colaboración con el Prof. Spangenberg.
 Raquianestesia Seguida de Hemianestesia Sensitivo-Sensorial Histero-Orgánica, La Semana Médica, N.º 3, 1936. En colaboración con el Prof. Spangenberg.
 Granulomatosis con Leucopenia, El Día Médico, Año VIII, N.º5, 1936. En colaboración con el Dr. Domingo Accialiani.
 Quiste Hidático de Hígado simulando un tumor de Mesenterio, El Día Médico, Año VIII, N.º5,  1936. En colaboración con el Prof. Spangenberg y Dr. Domingo Accialini.
 Enfermedad de Parkinson. Tratamiento con el Método de Roemmer, La Semana Médica, 1936. En colaboración con el Dr. José Jaca.
 Conducta Terapéutica ante las Úlceras Sangrantes del Estómago y Duodeno, La Prensa Médica Argentina, Año XXIII, Nº36, septiembre 1936. En colaboración con el Prof. Spangenberg y el Dr. Bonorino Udaondo.
 Terciarismo  Sifilítico Precoz, La Semana Médica, enero de 1936. En colaboración con los Dr. Domingo Accialini y José Jaca.
 Hemoglobinuria Paroxística, Revista Médica Latino-Americana, N.º 254, noviembre de 1936. En colaboración con el Dr. Domingo Accialini y el Prof. Spangenberg. 
 Flebitis Gonocócida, La Prensa Médica Argentina, Año XXIV, N.º5, febrero de 1937. 
 Exposición de la Colonia de Verano y Asistencia de la Infancia en Roma, El Día Médico, octubre 1937.
 Meningitis Linfocitaria, Trabajos del Pabellón Astigueta, pág. 396, 1937. En colaboración con el Dr. José Jaca.
 Febrículas en las Úlceras Gastrointestinales, Trabajos del Pabellón Astigueta, 1937.  
 Funcionamiento de los Laboratorios Clínicos en algunos Hospitales de Europa y Norteamérica, La Semana Médica, marzo 1938.
 Impresiones sobre un Viaje a la Rusia Actual, Caras y Caretas, 1938
 Encefalitis post vacinal, La Prensa Médica Argentina, año 1938. En colaboración con el Dr. Domingo Accialini y el Prof. Spangenberg. 
 Cirrosis de hígado, constitución y secreciones internas, 
 Vitamina C. Consideraciones Generales e Indicaciones Terapéuticas, Actualidades Médicas, mayo 1938.
 Meralgia Parestésica, La Semana Médica, septiembre 1939. En colaboración con el Prof. Spangenberg. 
 Mieloplasia global progresiva Rossi Belgrano y Gattini. Trabajos del Pabellón Astigueta, Tomo III, 1939.
 Aneurisma de la Arteria Subclavia Izquierda,  Mediastino Pericarditis tuberculosa, Trabajos del Pabellón Astigueta, Tomo III, 1939 con el Doctor Berdeal Ávila.
 Comas, Actualidades Médicas, noviembre 1938. Número especial, en colaboración con el Dr. Ismael Hernández.
 Glucosuria Adrenalínica, Revista de la Asociación Médica del Hospital Durand, Año IV, N.º 9 y 10, diciembre 1938. En colaboración con el Prof. Spangenberg.
 Sarcoma Gigante del Abdomen Simulando la Cirrosis de Laennec, Revista de la Asociación Médica del Hospital Durand, septiembre 1939. En colaboración con el Prof. Spangenberg y el Dr. Héctor Gattini.
 Quiste Hidatídico de Hígado Pseudotiásico Extrabiliar, Revista de la Asociación Médica del Hospital Durand, septiembre 1939. En colaboración con el Prof. Spangenberg y el Dr. Emilio Zunino.
 Leucemia Mielógena Aguda Hemorrágica, La Semana Médica, mayo 1940. En colaboración con el Dr. David Berdeal Ávila. 
 Mioloaplasia Global Progresiva, La Prensa Médica Argentina, septiembre 1940. En colaboración con el Prof. Spangenberg y el Dr. Héctor Gattini.
 Uremia, Actualidades Médicas, octubre 1940. 
 Aneurisma de la Arteria Subclavia. Mediastino Pericarditis Tuberculosa, Trabajos del Pabellón Astigueta, Tomo IV, pág. 306, 1940. En colaboración con el Prof. Spangenberg y el Dr. Emilio Zunino.
 Mielosis Crónica Subleucémica, Trabajos del Pabellón Astigueta, Tomo IV, pág. 253, 1940. En colaboración con el Prof. Spangenberg y el Dr. Héctor Gattini.
 Encefalitis Post Vacunal, Trabajos del Pabellón Astigueta, Tomo IV, pág. 491, 1940. En colaboración con el Prof. Spangenberg y el Dr. Acciliani.
 Ascitis Biliar. Colepritoneo Hidatídico, La Semana Médica, agosto 1941. En colaboración con el Prof. Spangenberg y el Dr. Emilio Zunino.
 Syndrome de Turner (infantilisme, palmure congénitale du cou et cubitus valgus) nouveau cas., Semana Médica, 1 : 644-648, marzo de 1941. Con A. M Capurro. 
 Granulomatosis Maligna a Manifestaciones Nerviosas y Abdominales, La Semana Médica, septiembre 1941. En colaboración con el Prof. Spangenberg y el Dr. Donato Ferrari.
 Los Síndromes de la Base Torácica derecha, Tomo I de las Jornadas Extraordinarias de la Asociación de Médicos del Hospital Durand, págs. 19 a 65, 1942. 
 Experiencia Clínica sobre el tratamiento de la Litiasis Biliar, Tomo I de las Jornadas Extraordinarias de la Asociación de Médicos del Hospital Durand, págs. 641 a 652, 1942. En colaboración con el Prof. Spangenberg y el Dr. José F. Márquez. 
 Clasificación de las Cirrosis del Hígado, Actualidades Médicas, noviembre 1942. En colaboración con el Prof. Spangenberg y el Dr. José F. Márquez.

 Tratamiento de las Cirrosis Hepáticas, Actualidades Médicas, noviembre 1942.
 El Factor Meteoro Climático en la Poliomielitis Primera Parte, Revista Argentina de Higiene Social y Medicina Preventiva, Año I, N.º3, marzo 1943.
 El Factor Meteoro Climático en la Poliomielitis Segunda Parte, Revista Argentina de Higiene Social y Medicina Preventiva, Año I, N.º4, mayo 1943. En colaboración con los Dres. Walter Knoche y Jorge A. de Cendoya.
 Insuficiencia Tricuspidea Orgánica Asociada, La Semana Médica, septiembre 1943. Con el Dr. Eduardo Carlone.
 Síndrome Oculofrenicorrecurrencial, La Semana Médica, febrero 1944. 
 Semiología de la Mano, Actualidades Médicas, julio 1944.
 Corticosuprarrenaloma Maligno a Múltiples Metástasis, Tomo Cincuentenario de La Semana Médica, 1944. 
 Angina de pecho y retracción digitopalmar en ambas manos, La Semana Médica, noviembre 1944. En colaboración con el Prof. Gonzalez Videla. 
 Les yeux au plafond, Revista de Medicina y Ciencias Afines, diciembre 1944.
 Febrículas  en las Úlceras  fosfodentadas Trabajos
 Úlcera Sangrante de Estómago y Anasarca por Hipoproteinemia, La Semana Médica, agosto 1947. En colaboración con el Dr. José María Mesa. 
 Mixidema Adquirido del Adulto, Revista de Medicina y Ciencias Afines, mayo 1947.
 La Brucelosis en España, La Semana Médica, febrero 1948.
 Tromboangitis obliterante y hemiplejia capsular izquierda, La Semana Médica, julio 1948. En colaboración con el Dr. Francisco de Ruggiero.
 Síndrome de Weber  Frustro, El Día Médico, agosto 1948. En colaboración con el Dr. Jacobo León Reich. 
 Comentario sobre un caso de Policitemia Rubra, La Semana Médica, agosto 1948. En colaboración con el Dr. Teitelman.
 Enfisema ampolloso adquirido, Revista de Ciencias Médicas y Afines, diciembre 1948. En colaboración con el Dr. Ramón Abad.
 Síndrome Álgico de la Arteria Temporal Superficial, El Día Médico, mayo 1949, Con el Dr. Carlos  Botto.
 80.   Diverticulosis Duodeno Colónica, Revista de Medicina y Ciencias Afines, N.º 126, octubre 1949. En colaboración con el Dr. Francisco de Ruggiero.  
 Leucemia mielógena aguda hemorragia, La Semana Médica, abril 1950.
 Esclerodemia Traumática, La Semana Médica, febrero 1952, Con M. J. De Auster 
 Accidentes Nerviosos  Consecuenciales a gran pérdida de sangre,  El Día Médico, julio 1952.
 Hemochromatosis; comments with regard to a case of bronze diabetes, Rev Asoc Med Argent. 1953 Oct 15-30;67(759-760):379-83.
 Gastric and extragastric linitis plastica; an infrequent form, Prensa Med Argent. 1955 Feb 25;42(8):521-5.
 Lung cancer metastatic from unusual primary localization , Dia Med. 1955 Apr 14;27(22):587-92. En colaboración con el Dr. Francisco de Ruggiero.
 Diabetic nephropathy of Kimmelstiel and Wilson and granulomatous myocarditis with giant cells, Sem Med. 1955 Oct 13;107(15):815-23
 Myocarditis caused by Chaga's disease, Sem Med. 1957 Apr 11;110(15):483-7. En colaboración con el Dr. R Marquet.  
 Diagnosis of cancer. Suspicion and confirmation, El Día Médico 1960 Oct 17;32:2285-92.

Títulos, Honores y Nombramientos 

 Presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Zubizarreta. 1948.
 Vicepresidente de la Sociedad de Medicina,  Ciencia y Afines, 1948.
 Sub Jefe del Pabellón Astigueta, 1944-1946.
 Miembro del Tribunal de Honor del Círculo Médico del Noroeste, agosto 1943.
 Relator Oficial del Primer Congreso Anual de la Asociación de Medicina y Ciencias Afines, mayo 1943.
 Director de la Revista Actualidades Médicas, noviembre 1942.
 Delegado del Consejo Nacional de Meteorología, Geofísca e Hidrología al Primer Congreso Nacional de Turismo, 1942.
 Miembro de la Comisión de Termalismo y Climatismo, julio 1942.
  Vicepresidente de la Asociación de Médicos del Hospital Durand, 1941.
 Miembro de la Comisión de Climatoterapia (Meteorología Médica), 1941.
 Miembro Titular de la Sociedad de Medicina Interna de la Asociación Médica Argentina, 1940.
 Secretario de las Reuniones Médicas del Pabellón Astigueta” (ininterrumpidamente desde  1932 hasta 1944)
 Presidente del Círculo Médico del Noroeste (trienio 1939-1941)
  Secretario de la Asociación de Médicos del Hospital Durand, 1939.
  Miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Médicos de la Capital Federal, 1938-1939.
 Presidente de Honor del Segundo  Ciclo de Conferencias organizadas por la Academia Germano Ibero Americana, Berlín, 1937.
 Jefe Interino del Pabellón Astigueta del Hospital Durand, 1932 a 1941.
 Miembro de la Junta de Reconocimientos Médicos, 1936.
 Jefe de Trabajos Prácticos Honorario  de la Facultad de Medicina, 1923/27/29/35/38.
 Jefe de Clínica Honorario de la Facultad de Medicina, 1922/23/38/39.
 Jefe Interino de la Sala XI del Hospital Alvear, 1919. 
  Jefe Interino de la Sala XIX del Hospital Alvear, 1917.

Bibliografía 

 "Impresiones sobre un Viaje a la Rusia Actual" en "Revista Caras y Caretas", N. 2070, 1938.
 "Aniversario del Hospital Durand" en "Diario el Mundo", a página 1 en número del 29 de abril de 1941.
 Rossi Belgrano Carlos, "Curriculum Vitae, en el XXV aniversario de su doctorado médico", Buenos Aires, 1941.
 "Designaron al Dr. Carlos Rossi Belgrano" en "Revista del Círculo Médico del Noroeste", N. 82, Año XI, Nov.-Dic. 1946.
 Rossi Belgrano Carlos,  "Un Cincuentenario" en "Orientación Médica, Periódico Semanal Científico e Informativo", N. 762, Año XVI, julio 1967.
 Rossi Belgrano Carlos,  "Una larga historia" en "Orientación Médica, Periódico Semanal Científico e Informativo", N. 880, Año XVIII, noviembre 1969.
 Belgeri Francisco, "Alma Gaucha", Buenos Aires, 1966. 
 Rossi Belgrano Mariana y Alejandro , "Juan Brèthes, primer entomólogo del Museo Nacional", Buenos Aires, 2018

Referencias 

Médicos de Atención Primaria de Argentina
Médicos de Argentina
Sanitaristas de Argentina
Alumnado de la Universidad de Buenos Aires
Alumnado del Colegio Nacional de Buenos Aires
Alumnado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires
Familia Belgrano